Анато́лий Соловьёв: 
 Соловьёв, Анатолий Васильевич (1922—2000) — советский и российский актёр.
 
 Соловьёв, Анатолий Иванович (1922—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Соловьёв, Анатолий Фёдорович (1919—1985) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Анатолий Яковлевич (род. 1948) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.